Saint Alain peut faire référence à :
 Alain de Quimper ( ou ), ermite à Corlay, évêque de Cornouaille à l'existence incertaine, aurait été le 4 évêque de Quimper ; 
 Alain Delaroche (†1478), un prédicateur dominicain du  d'origine bretonne, fêté le 9 septembre ;
 Alain de Solminihac, évêque de Cahors († 1659)
 Alain de Lavaur ()
 Alain Marie Guynot de Boismenu, évêque MSC, missionnaire en Papouasie († 1953)

Notes et références

Voir aussi